Владимир Леонтьевич Садай — чувашский писатель, прозаик, переводчик. Награждён Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР (1976).

В Союзе писателей СССР с 1951 года.

Биография 
Владимир Садай (Владимир Леонтьевич Цырульников) родился 31 марта 1926 года в деревне Кайсарово (чуваш. Каша) Цильнинского района Ульяновской области.

По окончании средней школы встал в ряды защитников родины. После окончания Великой Отечественной войны воевал против японских войск на Дальнем Востоке. Далее проходил воинскую службу в Монголии, Китае, Корее.

По увольнению в запас 2 года работал на должности ответственного секретаря, редактора газеты «Пĕрлешӳллĕ ĕç» (Общая работа). В 1951 году переехал в Чебоксары. Трудился в редакциях журнала «Ялав» и газеты «Çамрăк коммунист», окончил учёбу в Литературном институте имени М. Горького.

Писатель ушел в мир иной 22 июля 1991 года.

Творчество 
Из-под пера В. Садая вышло много рассказов, романов. Напечатано более 20 книг, 10 из коих — на русском языке. За роман «Лётчики» мастер в 1955 году удостоен премии МО СССР.

Известные работы 
 «Лётчики» (1951, 1957, 1986)
 «Туссем каллех пĕрле» (Друзья снова вместе) 1962
 «Çăлтăрсем тапăра анаççĕ» 1968 (Звёзды сходят в табор)
 «Çĕр çирĕм утăм та виçĕ талăк» 1969 (Сто двадцать шагов и трое суток)
 «Çĕр тата çын» 1972 (Земля и человек)
 «Аттесемпе пĕрлех кăвакартăмăр», в 2 томах, 1976, 1981; (Поседели вместе с отцами)

На русском:
 «Лётчики» 1955 
 «Звёзды над табором» 1975, обложка.

Литература 
 Абрамов, В. А. Садай (Цырульников) Владимир Леонтьевич / В. А. Абрамов // Чувашская энциклопедия. — Чебоксары, 2009. — Т. 3 : М-Се. — С. 609—610.
 Афанасьев, П. Садай (Цырульников) Владимир Леонтьевич // Афанасьев, П. Писатели Чувашии / П. Афанасьев. — Чебоксары, 2006. — С. 348—349.
 Кузьмина, Е. Прозаик, очеркист и переводчик… / Е. Кузьмина // Цильнин. новости. — 2011. — 9 апр. (№ 18). — С. 10.
 Павлова, С. В. Некоторые стилевые особенности лирической прозы в чувашской литературе второй половины XX века : [на примере творчества чуваш/ прозаиков Ю. Скворцова, В. Садая, А. Артемьева, В. Игнатьева[ / С/ В/ Павлова // Вестн. Чуваш. ун-та. Гуманит. науки. — 2008. — № 4. — С. 298—302.
 Свешникова, Т. Прозаик, очеркист, переводчик / Т. Свешникова // Грани. — 2001. — 10 апр.
 Тимуков, А. Н. Садай (Цырульников) Владимир Леонтьевич / А. Н. Тимуков // Краткая чувашская энциклопедия. — Чебоксары, 2001. — С. 358.
 Цырульников Владимир Леонтьевич (Садай) // Энциклопедия чувашской журналистики и печати. — Чебоксары, 2014. — С. 495.
 Цырульникова, А. Воспоминания о В. Садае / А. Цырульникова // Канаш (Ульянов. обл.). — 2000. — 25 февр. (№ 8). — С. 5.
 Юман, А. Яркий талант / А. Юман // Ульянов. правда. — 1996. — 26 марта.
 Ялгир, П. Садай (Цырульников) Владимир Леонтьевич // Ялгир, П. Литературный мир Чувашии / П. Ялгир. — Чебоксары, 2005. — С. 99.

Примечания

Ссылки 
 Книга года
 Литературная карта Чувашии

Чувашские писатели
Переводчики на чувашский язык